Twee plaatsen in Tsjechië:
Třesovice, regio Hradec Králové
Třešovice, regio Zuid-Bohemen